A 856-os számú elővárosi autóbusz Pomáz és Pilisvörösvár között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Pomáz autóbusz-állomásvégállomás||32
|align=left|
|-
|1|| Pomáz, Dózsa György utca||30
|align=left|
|-
|3|| Pomáz, városháza||29
|align=left|
|-
|4|| Pomáz, Szabadság tér||27
|align=left|
|-
|5|| Pomáz, Egres utca||26
|align=left|
|-
|7|| Pomáz, Szedres utca||25
|align=left|
|-
|8|| Pomáz, Híd||24
|align=left|
|-
|9|| Pomáz, Papmalom||23
|align=left|
|-
|11|| Csobánkai elágazás||21
|align=left|
|-
|12|| Csobánka, Margitliget||20
|align=left|
|-
|13|| Csobánka, Üdülők útja||19
|align=left|
|-
|14|| Csobánka, Diófa út||18
|align=left|
|-
|16|| Csobánka, községháza||17
|align=left|
|-
|30|| Pilisvörösvár, kultúrház||4
|align=left|
|-
|31|| Pilisvörösvár, vasútállomás bejárati út||2
|align=left|
|-
|33|| Pilisvörösvár, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai
Csobánka autóbuszvonalai
Pilisvörösvár autóbuszvonalai